Bernard Loiseau (1951-2003) – cuoco francese
 Charles Loiseau-Pinson (1815-1876) – imprenditore francese
 Dominique Loiseau (1949-2013) – orologiaio francese naturalizzato svizzero
 Gustave Loiseau (1865-1935) – pittore francese
 Nathalie Loiseau (1964) – politica, diplomatica e accademica francese
 Philippe Loiseau (1957) – politico francese